Lluís Folch i Torres (1879-1946), crític d'art i pedagog català.
 Lluís Folch i Camarasa (Barcelona 1913 - 1999), metge, pedagog català i fill de Lluís Folch i Torres.